Marco Colombo (1960-) – ex nuotatore italiano 
Marco Colombo (1988-) – fotografo e naturalista italiano 
Marco Colombo – musicista italiano
Marco Colombo – giocatore di football americano italiano